Жозе́ф Мори́с Раве́ль (, 7 марта 1875 — 28 декабря 1937) — французский композитор и дирижёр. Вошёл в историю как один из ведущих представителей музыкального импрессионизма.

Биография 

Морис Равель родился 7 марта 1875 года в городе Сибур в семье швейцарского автомобильного инженера Жозефа Равеля (1832—1908) и Мари Делюар (1840—1916), происходившей из простой баскской семьи. В 1882 году начал заниматься фортепиано у , с 1887 года занимался гармонией у Шарля Рене. Город Сибур расположен у самой границы с Испанией, где в это время служил его отец, страстный любитель музыки. Именно отец прививал сыну любовь к музыке. 

В 1889 году Равель поступил в Парижскую консерваторию и окончил ее по классу фортепиано. Молодому музыканту помогал его учитель Шарль де Берио, известный пианист того времени. Однако интерес к импровизации, созданию композиции появился у Равеля после знакомства с творчеством одного из родоначальников музыкального импрессионизма Эрика Сати, а также личной встречи с другим композитором и пианистом — Рикардо Виньесом. Именно после этого у Мориса появилась страсть к созданию собственных произведений . Спустя двадцать и тридцать лет, несмотря на сложные личные отношения, Равель неоднократно подчёркивал, сколь многим в своём творчестве он обязан Сати и называл его не иначе, как своим «Предтечей» или «Прекурсором».

На последнем году обучения он попал в класс к крупному французскому композитору Габриелю Форе. По его инициативе Равель сочинил цикл произведений  — «Хабанеру», «Павана на смерть инфанты», «Старинный менуэт». После окончания консерватории в 1900—1914 годах он пишет множество сочинений.

Творчество Мориса Равеля не было признано в профессиональных академических кругах. Равель три раза подряд участвовал в конкурсе на получение Римской Премии: в 1901, 1902 и 1903 году. Первый раз он проиграл состязание Андре Капле (получив так называемую «Малую римскую премию»), второй раз — ученику профессора Шарля Леневе Эме Кунцу, и наконец, в третий раз его обошёл Рауль Лапарра, также ученик Леневе. В 1904 году Равель уже сознательно воздерживается от участия в конкурсе, чтобы собраться с силами для последней попытки. Это был последний возможный для него год, поскольку в дальнейшем он уже не мог претендовать на соискание премии ввиду того, что приближался к установленному для участников конкурса предельному возрасту — тридцати годам.

В 1905 году Морис Равель, уже широко исполняемый и известный в Париже музыкант-новатор (по совету симпатизировавшего ему Габриэля Форе) в последний раз просит допустить его к участию в конкурсе. В результате четвёртого и последнего выдвижения разразилось так называемое «скандальное дело Равеля». В ответ на свою заявку Морис Равель получает уклончивый официальный отказ в допущении к конкурсу с формальной ссылкой на возрастные ограничения (которые к тому моменту ещё не наступили). Равель не смог поставить свой возрастной рекорд получения Римской Премии (и стать «самым старым» лауреатом, в противовес члену жюри и самому молодому лауреату Эмилю Паладилю). Истинная причина недопущения к конкурсу лежала не в возрасте, а в раздражении членов жюри его «разрушительной, антимузыкальной» деятельностью — импрессионистской эстетикой его ярких произведений, к тому времени уже пользовавшихся известностью (к примеру, уже много раз была исполнена его знаменитая «Игра воды»)<ref name="Равель-1".

Комментируя решение , маститый академик Эмиль Паладиль ворчал: «Мсье Равель волен считать нас бездарными рутинёрами, но пусть не думает, что нас можно принимать за дураков…» Это решение Музыкального совета Академии искусств, в состав которого входили композиторы Ксавье Леру, Жюль Массне, Эмиль Паладиль, Эрнест Рейер, Шарль Леневе и директор консерватории Теодор Дюбуа, вызвало целую бурю негодования и протестов как среди музыкантов, так и околомузыкальной печати. Скандал приобрел особенно острый, «антикоррупционный» характер, когда кроме всего прочего выяснилось, что абсолютно все кандидаты на Большую Римскую Премию, допущенные к конкурсу 1905 года — являлись учениками одного и того же профессора — Шарля Леневе.

«Беспрецедентный цинизм жюри!», «Позорное решение пристрастных судей!» — парижские газеты напечатали возмущённые отклики композиторов, писателей, художников и просто любителей музыки. Равель воспринял решение академиков внешне спокойно и не высказывался по этому поводу. Но известный музыкальный критик Жан Марно, все симпатии которого находились в сфере постепенно набирающего силу импрессионизма, выступил с разгромной статьёй, кончавшейся следующей гневной тирадой: «…Ради будущего французской музыки пришло время наконец разогнать эту клику педантов, лицемеров и жуликов, этих трёх ослов — Паладиля, Дюбуа и Леневе!..» (Jean Marnold, «le Temps», 15 mai 1905).

Набор трёх фамилий, названных Жаном Марно, по существу не был случайным, но представлял собой собрание трёх символов: «Академия, Консерватория и Профессура» — вечно противостоящих всему новому и живому в искусстве. Скандал получил настолько широкий общественный резонанс, что содействовал не только резкому повышению авторитета и популярности самого Мориса Равеля, но и некоторому обновлению музыкальной жизни Парижа. В результате многолетний директор консерватории, консерватор и ретроград Теодор Дюбуа был вынужден уйти со своего поста. На его место был назначен Габриэль Форе. Этим было положено начало нового времени в парижской консерватории, несколько освежившей затхлую атмосферу этого учреждения и одновременно встряхнувшей музыкальную жизнь Парижа.

Весной 1905 года, после «скандального дела Равеля», в жизни композитора прошла строгая черта. Равель окончательно порвал с консерваторией и академическими кругами. Не допущенный к конкурсу, он, тем не менее, вышел победителем в глазах всего музыкального и интеллектуального общества. К нему приковано всеобщее внимание, его известность возрастает буквально с каждым днём, его сочинения издаются нарасхват, исполняются в концертах, о нём говорят и спорят. Впервые Равель становится вторым лидером музыкального импрессионизма и выходит на одну высоту с Клодом Дебюсси, композитором, которого он прежде всегда уважал. Морис Равель знакомится со знаменитым русским антрепренёром и организатором Русских сезонов Сергеем Дягилевым. Специально по его заказу сочиняет музыку для балета Михаила Фокина «Дафнис и Хлоя» (), заглавную роль исполнил великий русский танцовщик Вацлав Нижинский. Позже музыка композитора была использована в первом испанском балете труппы Русский балет Дягилева — «Менины» Л. Ф. Мясина (). Затем будет поставлен ещё один балет, «Вальс». Сочинение после премьеры стало использоваться как отдельное произведение.

В первый же месяц войны с Германией Морис Равель попал в число мобилизуемых в действующую армию. Однако, несмотря на хорошее состояние здоровья, медицинская комиссия не приняла его ни в один род войск. Причиной тому был слишком маленький рост Равеля, не подходивший ни под один из армейских стандартов, и, как следствие, явно недостаточный для солдата вес тела. В течение трёх месяцев Равель, используя все свои связи, упорно добивался, чтобы его всё же приняли в действующую армию. В конце концов, в октябре 1914 года он добился своего и был принят добровольцем в автомобильный дивизион, где и прослужил шофёром грузовика чуть более трёх лет, сначала при инфантерии, а потом при авиационном полку. В начале 1918 года, совершенно подорвав на службе своё здоровье, он был комиссован по болезни. Патриотический порыв Равеля уже после войны не раз служил предметом для ехидных подтруниваний его вечного «учителя» и соперника, Эрика Сати, поскольку оба они, и Равель, и Сати относились к государству чрезвычайно недоверчиво и скептически:
«Итак, не сомневайтесь, это дело решённое: …в будущую войну Равель будет ещё и авиатором — на грузовом автомобиле, разумеется…» 

После войны в музыке Равеля стало преобладать эмоциональное начало. Поэтому от сочинения опер он переходит к созданию инструментальных пьес и пишет сюиту «Гробница Куперена». Наступает время расцвета славы Мориса Равеля.

Однако популярность и известность гнетут композитора, и он переезжает из Парижа в местечко Монфор-Ламори, что в принципе не означает отказа от дальнейшей музыкальной деятельности.

Равель много гастролировал как пианист и дирижёр, исполняя собственные сочинения в Италии, Голландии и Англии. По заказу С. А. Кусевицкого Равель оркестровал «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского — оркестровая редакция «Картинок» со временем стала не менее популярной у публики, чем фортепианный оригинал.

В «Болеро» (одном из самых популярных сочинений Равеля) композитор пытался соединить классические традиции с ритмами испанской музыки. Замысел этого произведения принадлежит знаменитой балерине Иде Рубинштейн.

Сорасположенность частей, их строгая последовательность в развитии главной темы позволили передать танцевальную стихию испанской музыки. Знаменитая русская балерина Анна Павлова включила «Болеро» в свой репертуар.

В 1925 году Равель завершил работу над новаторским произведением «Дитя и волшебство», назвав его оперой-балетом.

В 1928 году совершил четырёхмесячное турне по территории США и Канады, где как пианист и дирижёр с успехом исполнял собственные сочинения. Этому успеху Равель во многом обязан С. А. Кусевицкому, с энтузиазмом продвигавшим в США музыку Равеля. Среди других творческих впечатлений особенно значимым стало знакомство с Дж. Гершвином. В целом, увлечение джазовой и блюзовой музыкой в ходе американской поездки сказалось в музыке Равеля (например, в первой части Фортепианного концерта G-dur).

В 1929 году композитору присвоено звание почётного доктора музыки Оксфордского университета.

В 1932 году Равель вновь совершил турне по Европе вместе с пианисткой Маргаритой Лонг. В это же время он начал работать над новым произведением — балетом «Жанна д’Арк», однако, попал в автомобильную аварию и прекратил творческую работу.

Начиная с 1933 года Равель страдал от серьёзного неврологического заболевания, ставшего, возможно, последствием черепно-мозговой травмы, которую он получил в автокатастрофе. Последним произведением тяжело больного композитора были «Три песни» к первому звуковому фильму «Дон Кихот». Они были написаны для русского певца Ф. И. Шаляпина.

Композитор умер 28 декабря 1937 года в Париже после неудачно проведённой операции на головном мозге, предпринятой с целью лечения афазии. Похоронен на кладбище парижского пригорода Леваллуа-Перре.

Сочинения 

 «Старинный менуэт» для фортепиано (1895), версия для оркестра (1929)
 «Шехеразада», увертюра для симфонического оркестра (1898)
 «Павана на смерть инфанты» для фортепиано (1899), для оркестра (1910)
 «Игра воды» для фортепиано (1901) 
 Струнный квартет № 1 (1903)
 «Шехеразада», цикл песен для сопрано или тенора с оркестром (1903)
 Сонатина для фортепиано (1905)
 «Отражения» для фортепиано (1905)
 «Испанская рапсодия» для симфонического оркестра (1907)
 «Испанский час», опера (1907)
 «Ночной Гаспар» (традиц. перевод «Ночные видения») для фортепиано (1908)
 «Моя матушка Гусыня», пьесы для фортепиано (1908—1910), для оркестра (1911), балет
 «Благородные и сентиментальные вальсы» для фортепиано (1911); версия для оркестра (1912)
 «Дафнис и Хлоя», балет (1912)
 Фортепианное трио ля минор (1914)
 «Гробница Куперена», фортепианная сюита (1917), 4 пьесы оркестрованы (1919)
 «Вальс», хореографическая поэма для оркестра (1920)
 «Цыганка», концертная рапсодия для скрипки и фортепиано (или оркестра) (1924)
 «Дитя и волшебство», опера (1925)
 «Мадагаскарские песни», цикл песен для сопрано, флейты, виолончели и фортепиано (1926)
 Соната № 2 для скрипки и фортепиано (1927)
 «Болеро» для симфонического оркестра (1928)
 Концерт для фортепиано с оркестром G-dur (1931)
 Концерт для фортепиано (для левой руки) с оркестром D-dur (посвящён Паулю Витгенштейну, 1930)
 «Три песни Дон Кихота к Дульсинее», цикл песен для баритона и симфонического оркестра (1933)

Примечания

Литература

на русском языке 

 Крейн Ю. Симфонические произведения М. Равеля. М., 1962
 
 Мартынов И. Морис Равель, 1979.
 Равель в зеркале своих писем / Сост. М. Жерар и Р. Шалю. Л., 1962; 2-е изд. под ред. Г. Филенко, 1998.
 Смирнов В. В. Морис Равель и его творчество: Монография. Л.: Музыка, 1981.— 224 с., нот.
 Цыпин Г. Морис Равель. М., 1959.
 Жаркова В. Б. Прогулки в музыкальном мире Мориса Равеля (в поисках смысла послания Мастера) Монография. К. : Автограф, 2009. — 528 с. ISBN 978-966-7357-48-1

на иностранных языках 
 A Ravel reader: correspondence, articles, interviews, ed. by A. Orenstein. Mineola, N.Y.: Dover, 2004.
 Nichols R. Ravel. New Haven; London: Yale University Press, 2011. ISBN 978-0-300-10882-8.
 
 
 
 The Cambridge Companion to Ravel, ed. by Deborah Mawer. Cambridge: CUP, 2000. ISBN 978-0-521-64026-8.
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 Jankélévitch V. Ravel. Paris: Seuil, 1956, репринт 1995.
  (перевод оригинала на англ. язык)
 
 
 
  
  
 Landowski W. М. Ravel, sa vie, son oeuvre. Paris, 1950.
  
 
 
 Long М. Au piano avec М. Ravel. Paris, 1971.
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 Orenstein A. Ravel: man and musician. Mineola, N.Y.: Dover, 1991. xviii, 292 p. ISBN 978-0-486-26633-6.
 
  
  
 
 
 
 Roland-Manuel A. Maurice Ravel. Paris, 1948.
 Rousseau-Plotto É. Ravel, portraits basques, Anglet, Séguier, coll. " Empreinte ", 2004, 305 p. (ISBN 2-84049-360-8, notice BnFno FRBNF39272583) — Seconde édition corrigée, augmentée et réillustrée, Biarritz, Atlantica, 2016, 343 p. Cet ouvrage présente la vie du compositeur au Pays basque, ainsi que ses liens avec sa région natale (origines maternelles, séjours, amis, langue, musique) ; 150 photographies, 26 planches couleur; index.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 Kilpatrick E. The operas of Maurice Ravel. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. ISBN 9781316339237

Ссылки 

 Любительский веб-сайт о Равеле
 Биография
 Epitonic.com: Maurice Ravel
 Biography of Maurice Ravel
 Les Amis de Maurice Ravel
 Analysis of Ravel’s Trio
 Classic Cat — Ravel
 La Valse
 
 Maurice Ravel Frontispice 
 International Academy of Music from Saint-Jean-de-Luz: Académie internationale de Musique Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz
 Maurice Ravel’s Friends Society: Les Amis de Maurice Ravel

Оперные композиторы XX века
Балетные композиторы Франции XX века
Композиторы Русского балета Дягилева
Почётные доктора Оксфордского университета
Лауреаты Римской премии